Димитър Симеонов Весов е български икономист от Македония.

Биография 
Димитър Весов е роден в 1885 година в град Велес, тогава в Османската империя. В 1902 година завършва със седемнадесетия випуск Солунската българска мъжка гимназия. Завършва инженерна химия в Мюнхен, Германия. От 1925 година е на важни позиции в Министерството на търговията, промишлеността и труда, в Софийската търговско-индустриална камара и на други места. Член е на Българското икономическо дружество. Пише икономически изследвания, анализира развитието на индустрията, горското стопанство, картелите в България. Привърженик е на държавното регулиране на икономиката.

По време на освобождението на Вардарска Македония през Втората световна война, синът му, Андрей е кмет на Янковец от 2 април 1942 година до 27 декември 1943 година и на Бач от 27 декември 1943 година до 17 юли 1944 година.

Родословие

Бележки 

Родени във Велес
Български учени от Македония
Български икономисти
Седемнадесети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Възпитаници на Мюнхенския технически университет
Български имигранти от Македония в София
Починали в София